Osoby o tym nazwisku:
 Ernst Reichert – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Helen Reichert – amerykańska psycholożka, ekspertka w dziedzinie mody, moderatorka telewizyjna
 Janina Reichert-Toth – polska rzeźbiarka
 Karl Bogislaus Reichert – niemiecki anatom
 Klaus Reichert – niemiecki szermierz, florecista, olimpijczyk
 Michał Reichert – polski lekarz weterynarii
 Rosa Reichert – niemiecka narciarka alpejska, olimpijka
 Stephen Reichert – rzymskokatolicki biskup